Forgotten Boys é uma banda de rock formada em São Paulo, em 1997, influenciada basicamente por Ramones, Iggy Pop And The Stooges, Johnny Thunders, MC5 e The Hellacopters.

Integrantes 
Gustavo Riviera — guitarra e vocal
Chuck Hipolitho — bateria
Zé Mazzei — baixo
Paulo Kishimoto — teclado e steel guitar
Dionisio Dazul — guitarra

Biografia 
A banda Forgotten Boys surgiu em 1997, quando Gustavo Riviera e Arthur Franquini, que cresceram ouvindo MC5, Stooges, Ramones e Johnny Thunders, resolveram montar uma banda e criar uma música que refletisse o tipo de som que gostavam. O resultado foi uma fita demo com o nome de "… cos revenge is sweet". Após algumas mudanças na sua formação, o Forgotten Boys hoje conta com Gustavo Riviera (vocal e guitarra), Dionisio Dazul (guitarra), Thiago Sierra (bateria) e Zé Mazzei (vocal e baixo).

O primeiro disco da banda, "Forgotten Boys", foi lançado em 2000 pela gravadora Ataque Frontal. Ainda nesse ano, a banda fez uma turnê nacional com os suecos do Backyard Babies, e na sequência é gravado "Gimme More", lançado pela Thirteen Records, de São Paulo.

Com a repercussão conseguida pelo lançamento de "Gimme More", em 2003, a banda assinou com a No Fun Records, de Detroit, EUA, e teve seu primeiro lançamento internacional. "Gimme More… and More" tem as 6 músicas gravadas para o split com os Killer Dolls como bônus. A versão brasileira para o relançamento de Gimme More foi concebido pela 13 Records, e trás 6 faixas gravadas ao vivo como bônus. Nesse ano, a banda concorreu ao prêmio de "melhor clipe independente" no VMB da MTV.

Stand By The D.A.N.C.E, lançado em setembro de 2005, foi recebido com elogios por toda a crítica especializada, e logo depois, em 2008 lança o álbum Louva-a-Deus, último álbum lançado com Chuck Hipolitho.

Também em 2008, a banda foi selecionada para representar o projeto Levi's Music, após ter sido classificada unbutton pela Levi's.

Em 2010, a banda abriu o show para o Guns N' Roses, no Palestra Itália, no dia 13 de março.

No final de 2011 lançam pela ST2 o "Taste It", mixado por Roy Cicala.

Receberam o prêmio de melhor conjunto de 2011 pela APCA (associação paulista de críticos de arte)

Último single lançado com o videoclipe da música Taste, feito pelo desenhista americano Drew Chistie.

Em 2015 gravaram um EP intitulado Outside Of Society, com regravações de Stooges, MC5, Ramones, entre outros. No ano seguinte, Chuck Hipolitho retorna ao grupo como baterista.

Ex-integrantes 
Arthur Franquini — bateria (1997 - 2002)
Fernando Ramone — baixo (1998 - 1999)
Christian Fralda — baixo (2002 - 2004)
Zé Aurélio — percussão (2009)
Flavio Cavichioli — bateria (2002 - 2012)
Thiago Sierra — bateria (2012 - 2016)

Discografia

Álbuns 
Forgotten Boys (Ataque Frontal) (2000)
Gimme More (13 Records) (2003)
Gimme More…And More (No Fun Records - EUA) (2003)Gimme More…And More (13 Records) (2004)Stand By The D.A.N.C.E. (ST2 Records) (2005)Louva-A-Deus (Forgotten Boys Records) (2008)Taste It (ST2 Records) (2011)Outside Of Society (Rastrillo Records) (2015)

 Coletâneas e Outros Forgotten Boys / Killer Dolls (Split CD) (Spicy Records) (2001)
01 - Babylon, 02 - You See Bad Luck, 03 - Catalina, 04 - I Want To See You Again, 05 - So So, 06 - Striptease From My Broken HeartSimon Chainsaw & The Forgotten Boys (2002)Rock And Roll Salvation (Bourbon Records - Argentina) (2003)Forgotten Boys / Motosierra (Split CD) (13 Records) (2004)
01 - I Wanna Live Until I Die, 02 - Carlos (Broken Dreams), 03 - Taxi Driver, 04 - Heat Me, 05 - Cocaine Always Back, 06 - Stoner Punk Rock Classics - Vol. 1 (Ataque Frontal)'' (2004)
09 - Search And Destroy (Iggy Pop And The Stooges), 10 - Chatterbox (The New York Dolls), 19 - I Won´t Look Back (The Dead Boys), 20 - Born To Lose (Johnny Thunders)

Videografia

Videoclipes 
All My Life (2000)
Can You Love Me (2001)
Babylon (2002)
Musketeer (2003)
Rock And Roll Band (2004)
Ain't No Time For You (2004)
Cumm On (2003)
Taxi Driver (2004)
God's Trash Can (2005)
Just Done (2005)
Não Vou Ficar (2005)
Making Of 5 Mentiras
5 Mentiras (Curta) (2006)
5 Mentiras (Clipe) (2006)
Sem Razão (Teaser) (2007)
Quinta-feira (Ao Vivo no Altas Horas) (2008)
Ela Era (Ao Vivo no Altas Horas) (2008)
Hold On (2009)

Ligações externas 

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de rock de garagem
Bandas de indie rock
Bandas de punk rock
Bandas formadas em 1997